Con el nombre de pez mantequilla, se suelen designar diferentes especies de peces:

Psenopsis anomala, pampano del Pacífico.
Hippoglossus hippoglossus, conocido habitualmente como fletán.
Al menos dos especies de la familia Gempylidaeː Lepidocybium flavobrunneum (escolar negro) y Ruvettus pretiosus (escolar calvo). El consumo de estas dos especies no es recomendable por provocar síntomas digestivos que se conocen como keriorrea.
Peprilus medius y otras especies de la familia Stromateidae, llamadas comúnmente palometas.
Anoplopoma fimbria, llamado también bacalao negro.

Referencias 

mantequilla es mentira